Джон Линч може да се отнася за:
 Джон „Джак“ Линч (1917-1999), ирландски политик
 Джон Линч (американски политик) (р. 1952), американски политик